Sunarko ist der Familienname folgender Personen:

 Julianus Kemo Sunarko (1941–2020), indonesischer Geistlicher, Bischof von Purwokerto
 Adrianus Sunarko (* 1966), indonesischer Geistlicher, Bischof von Pangkal-Pinang.